Појам  може да се односи на:

 Епоха (астрономија), референтна временска тачка за коју се одређује положај на небеској сфери
 Епоха (датум), почетак одређеног временског периода
 Епоха регентства, период прошлости Уједињеног Краљевства од 1811. до 1820. године.